Uitlaat (verbrandingsmotor), het deel van de verbrandingsmotor waardoor de uitlaatgassen afgevoerd worden
Uitlaat (radioprogramma), legendarische serie (VARA)radioprogramma's voor de jeugd, (1963-1968) o.l.v. Wim de Bie
Uitlaat (Humo), een humoristische lezersrubriek in het blad Humo
Uitlaat (afvoer), een afvoer, riool van overtollig polderwater